«Без права на пощаду» — советский художественный двухсерийный телефильм режиссёра Леонида Полонского.

Сюжет 
В заводском поселке убита молодая женщина. В ходе непростого и кропотливого расследования следователь прокуратуры разоблачает убийцу — человека, который, как выяснилось, во время Великой Отечественной войны являлся пособником фашистов.

В ролях 
 Борис Белов — Аркадий Васильевич, следователь прокуратуры.
 Борис Дмитриев — Николай Павлович, следователь милиции.
 Юрий Киселёв — Фёдор Семёнович Борисенко, врач железнодорожной больницы, предатель Остапенко.
 Римма Белякова — Валентина Кравцова.
 Ростислав Ярский — Геннадий Косович.
 Валентина Ермакова — Антонина Гавриловна Кнопина, подруга Косовича.
 Валентина Строганова — Вера Степановна Прохорова, кондуктор автобуса.
 Галина Зайцева — Алла Семеновна Трегубова, сестра Борисенко.
 Елена Росс — Александра Алексеевна Бондарева, жена Борисенко.
 Саша Есин — сын Аркадия Васильевича.
 Ирина Афанасьева
 Юрий Сагьянц
 Виталий Молодецкий
 Владимир Аукштыкальнис
 Николай Дуксин
 Константин Булгаков
 Валентина Немцова

В фильме заняты актёры театров Саратова.

Звучит песня на стихи Николая Палькина.

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1970 года
Детективные телефильмы СССР
Чёрно-белые телефильмы СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы о Саратове